(1956-), un député
 (1965-), entraîneur polonais de basket-ball
 Ireneusz Ziemiński (1965-), un philosophe polonais
 Kacper Ziemiński (1990-), un marin de l'équipe de Pologne de voile olympique
 Wiktor Ziemiński (1907-1970), un général
 Władysław Ziemiński (1865-1939)